Büchsenhausen (Pixenhausen) steht für

 Schloss Büchsenhausen, Ansitz in Innsbruck
 Gießerei Büchsenhausen, ehemalige Glocken- und Geschützgießerei in Innsbruck
Personen
 Karl Joseph Lothar Theobald Ritter von Lama von und zu Büchsenhausen (1841–1920), deutscher Buchhändler und Politiker
 Friedrich Georg Ritter Lama von und zu Büchsenhausen (1876–1944), österreichischer Autor